Estirpe Imperial — RAC є іспанська група заснована в 1991 році в Мадриді.

Дискографія 

 1995 — «Herederos de una Historia»
 1996 — «Himnos de Gloria»
 2003 — «Nacidos para la Gloria»

Album

 2000 — «Seguimos Vivos»
 2007 — «Sin Miedo»

Singles/EPs

 1993 — «Estirpe Imperial»
 2010 — «Morir O Vencer»

Kompilation

 1998 — «Disco de presentacion / Herederos de una historia»
 1999 — «Una Grande Fuerte»

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Last.fm 
 Discogs.com

Іспанські рок-гурти
Неонацистські музичні гурти